Круте́ньке — село в Рубіжанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області України. Населення становить 7 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Крутеньке 

Села Луганської області